Луис Ниренберг (; 28 февраля 1925 — 26 января 2020) — американский  канадского происхождения, сделавший серьёзный вклад в теорию дифференциальных уравнений в частных производных, а также в их приложения к комплексному анализу и геометрии.

Родился в городе Гамильтон, Канада, в семье учителя древнееврейского языка Зуси Ниренберга и Бины Кац. Разговорным языком в семье был идиш. С раннего детства жил в Монреале. Получил образование бакалавра в университете Макгилла, докторскую степень получил в Нью-Йоркском университете. В 1947 году начал работать в Институте математических наук имени Р. Куранта в Нью-Йорке.

В 1959 году ему была присуждена премия имени М. Бохера, в 1966 году и 1975 году — стипендия Гуггенхайма. В 1982 году стал лауреатом премии Крафорда в области нелинейных дифференциальных уравнений совместно с Владимиром Арнольдом, в 1994-м — лауреатом премии Стила, в 2010-м — премии Черна. Также в 2010 году ему было присвоено звание доктора наук (Honoris causa) в Университете Британской Колумбии. Ниренберг был действительным членом Американского математического общества и членом Национальной академии наук США (1969).

Признание заслуг 
В честь Л. Ниренберга назван астероид (11796) Nirenberg, открытый астрономом Людмилой Карачкиной в Крымской Астрофизической Обсерватории 21 февраля 1980 года.

В 2015 году Ниренберг (совместно с Джоном Нэшем) получил высшую награду по математике — Абелевскую премию за вклад в теорию нелинейных дифференциальных уравнений.

Сочинения 
 Лекции по нелинейному функциональному анализу = Topics in nonlinear functional analysis. — М.: Мир, 1977. — 232 с.

Примечания

Ссылки 
 Interview with Louis Nirenberg, AMS
 Homepage of Louis Nirenberg 

Члены Национальной академии наук США
Действительные члены Американского математического общества
Иностранные члены Французской академии наук
Награждённые Национальной медалью науки США
Лауреаты премии Крафорда
Англоквебекцы
Иммигрировавшие в США из Канады
Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники факультета наук Университета Макгилла
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Курантовского института математических наук
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Курантовского института математических наук
Члены Академии деи Линчеи
Лауреаты премии Джеффри — Уильямса
Лауреаты премии Бохера
Почётные доктора Университета Макгилла‎
Почётные доктора Университета Макмастера‎
Почётные доктора Университета Британской Колумбии‎